Herzmanns ist Ortsname:
Herzmanns (Waltenhofen), Bayern
Herzmanns (Wangen im Allgäu), Baden-Württemberg